Führing ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Führing (1866–1929), deutsche Theaterschauspielerin
 Maximilian Führing (1892–1980), österreichischer Pädagoge und Jugendbuchautor